Champions League 2020 steht für:
 AFC Champions League 2020, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions League 2020, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 OFC Champions League 2020, ozeanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Sailing Champions League 2020, europäischer Segelwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2019/20
 Champions League 2020/21
 Champions League